Strumień est le nom :
 de la gmina de Strumień, dans le powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie
 de la ville de Strumień, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme